Hrvatska:
 Topolovica (Veliki Grđevac), naselje u općini Veliki Grđevac
 Topolovica (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog